Астер (; )

Персоналии 
 Астер, Адель (1896—1981) — американская танцовщица и актриса. Старшая сестра Фреда Астера.
 Астер, Ари (род. 1986) — американский режиссёр и сценарист.
 Астер, Георг (1849—1917) — немецкий архитектор.
 Астер, Диана (род. 2000) — российский видеоблогер (тиктокер), музыкальный исполнитель.
 Астер, Карл Генрих фон (1782—1855) — офицер и военный писатель.
 Астер, Нильс (1897—1981) — датский актёр шведского происхождения.
 Астер, Фред (1899—1987) — американский актёр, танцор, хореограф и певец.
 Астер, Фридрих Людвиг фон (1732—1804) — немецкий инженер-гидротехник, генерал-майор.
 Астер, Эрнст Людвиг фон (1778—1855) — выдающийся немецкий военный инженер.

Прочее 
 (1218) Астер — небольшой астероид внешней части главного пояса, который был обнаружен 29 января 1932 года.

См. также 
 Aster — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).
 Астерикс (значения)